Кабеса-дель-Кабальо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 44,98 км². Население — 399 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Покровителем города считается святая дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 
 Asociación Juvenil de Cabeza del Caballo

Муниципалитеты Саламанки